Городня — деревянно-земляная конструкция, часть фортификационного строения. Обычно состояла из отдельного, замкнутого сруба, чаще всего наполненного грунтом. Иногда внутренний объём городни мог заниматься под помещения различного назначения.

Слово также получило широкое распространение в древнерусской и современной восточнославянской топонимике.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Городня — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Городня — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия

Калужская область 
 Городня — деревня в Боровском районе.
 Городня — деревня в Ферзиковском районе.

Московская область 
 Городня — село в Ступинском районе.
 Городня — деревня в Коломенском районе.
 Большая Городня — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область 
 Городня — деревня в Батецком районе.
 Городня — деревня в Поддорском районе.

Псковская область 
 Городня — деревня в Дедовичском районе.
 Городня — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Городня — деревня в Новодугинском районе.
 Городня — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Городня — деревня в Бежецком районе.
 Городня — деревня в Калининском районе.
 Городня — село в Конаковском районе (ранее Городня-на-Волге, бывший древнерусский город Вертязин).
 Городня — деревня в Рамешковском районе.

Украина 
 Городня́ — город в Городнянском районе Черниговской области.
 Городня — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Вокза́л-Городня́ — село, расположенное на территории Городнянского района Черниговской области (Украина).

Реки

Москва 
 Городня — река на юге Москвы, приток Москвы-реки.

Московская область 
 Городня — река в Волоколамском районе, верхний приток Ламы.
 Городня — река в Лотошинском районе, нижний приток Ламы.

Смоленская область 
 Городня — река в Краснинском и Монастырщинском районах, приток Вихры. Исток реки находится в Белоруссии.
 Городня — река в Хиславичском районе, приток Сожа.
 Городня — река в Смоленской области, приток Вазузы.

Тверская область 
 Городня — река в Андреапольском районе, приток Западной Двины.
 Городня — река в Бежецком и Рамешковском районах, приток Дрезны.
 Городня — река в Пеновском районе, впадает в озеро Витьбино.

Другое 
  — промежуточная железнодорожная станция 5 класса Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Бахмач — Гомель.
  — остановочный пункт Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.
  — авиационная тренировочная база в Украине, расположена в 4 км к востоку от города Городня.
  — проектируемая станция метро Левобережной линии Киевского метрополитена между станциями «Проспект Ватутина» и «Днепровская».
 () () — улица в Соломенском районе города Киева, местности Протасов яр, Батыева гора.
 () () — прежнее название остановочного пункта Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.
  — украинская советская деятель, заслуженный юрист Украинской ССР, прокурор Теребовлянского района Тернопольской области, председатель Тернопольского и Черкасского областных судов. Депутат Верховного Совета УССР 2-го созыва.

См. также 
 Городнянский
 Городнянская сотня — военно-административная единица Черниговского полка Гетманщины.
 Огородная улица
 Городенка
 Городнее